– corazzata della Marina imperiale giapponese, in servizio dagli inizi del XX secolo e smantellata dopo la seconda guerra mondiale
 Colonnello Shikishima – personaggio del manga Akira